Sebastian Stolz (* 24. Februar 1980 in Gera) ist ein deutscher Regisseur und Theaterleiter.

Leben und Wirken 
Nach dem Studium sammelte Sebastian Stolz erste Theatererfahrungen am Mehrspartentheater von Altenburg-Gera, zunächst als Mitglied und Darsteller des Jugendtheaters (TheaterFabrik Gera) und später als Regisseur und Autor. In seiner Geburtsstadt begann er auch mit der Realisierung seiner ersten Filmprojekte und gründete im Jahre 2003 die Filmgruppe AllesFilm ApfelFilm, die bereits mehrere Kurzfilme  produzierte. Der 20-minütige Kurzfilm Die Brücke gewann 2005 den Medienpreis der Stadt Gera (geramedia).

Die filmischen Ambitionen führten Sebastian Stolz 2004 für drei Jahre nach Łódź. Im Jahr 2008 übernahm er eine Dozentur für Filmproduktion  bei der International Film Workshop Academy in Zusammenarbeit mit der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.

Seit der Spielzeit 2007/08 ist er Dramaturg am Hans Otto Theater und leitet zusätzlich  das Junge Schauspiel am Landestheater Eisenach.

Seit 2013 unterrichtet er in der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld Darstellendes Spiel.

Inszenierungen (Auswahl) 
 2009: Lilly unter den Linden (Eisenach)
 2009: Amoklauf mein Kinderspiel (Berlin)
 2010: Leonce und Lena (Eisenach)
 2010: Sophiechen und der Riese (Eisenach)
 2012: Das Herz eines Boxers (Meiningen)
 2012: Leon und Lara (Eisenach)
 2012: Spieltrieb (Eisenach)

Weblinks 
 Sebastian Stolz Homepage
 Sebastian Stolz auf den Seiten des Theaters Eisenach
 http://www.mistreaded.com/metallica-cover_2.1/newsdetails_23.html

Einzelnachweise 

Theaterschauspieler
Filmschauspieler
Theaterregisseur
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1980
Mann